Shūko Aoyama e Rika Fujiwara erano le detentrici del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Caroline Garcia e Michaëlla Krajicek.

Makoto Ninomiya e Riko Sawayanagi hanno battuto in finale Caroline Garcia e Michaëlla Krajicek per Walkover.

Teste di serie

 Chan Hao-ching /  Chan Yung-jan (semifinali)
 Shūko Aoyama /  Rika Fujiwara (semifinali)

 Andreja Klepač /  Tadeja Majerič (primo turno) 
 Caroline Garcia /  Michaëlla Krajicek (finale, ritiro)

Tabellone

Note 
 

Dunlop World Challenge 2011